Sorihuela del Guadalimar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sorihuela del Guadalimar (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Sorihuela del Guadalimar (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar